Il doppio del torneo di tennis ATP Bordeaux 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stefan Simonsson e Magnus Tideman che hanno battuto in finale Juan Carlos Yunis e Francisco Yunis 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Pablo Arraya /  Víctor Pecci (quarti di finale)
 Stefan Simonsson /  Magnus Tideman (campioni)

 Erick Iskersky /  Richard Lewis (quarti di finale)
 Carlos Castellan /  Martín Jaite (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1983